En la mitología griega Magnes (en griego antiguo Μάγνης) es el nombre de varios personajes:

 Magnes, un hijo de Eolo y Enareta, o de Zeus y Tuya, hija de Deucalión (y en tal caso hermano de Macedón).
 Magnes, un hijo de Argos y Perimele, padre de Himeneo. De él también obtuvo su nombre una porción de Tesalia llamada Magnesia.
 Magnes, uno de los pretendientes de Penélope, oriundo de Zacinto. Murió, junto con los demás, a manos de Odiseo.